Йо — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон.
 Йо — місто в США, в окрузі Йорк штату Пенсильванія.
 Йо — один з основних податків в стародавній Японії.

Див. також 
 Йо — корейське прізвище.